I Freedom Hawk sono un gruppo musicale hard rock statunitense formatosi a Virginia Beach nel 2003.

Formazione 
 T.R. Morton – voce
 Mark Cave – basso
 Lenny Hines – batteria
 Brendan O’Neill – chitarra

Discografia

Album in studio 
 2008 – Sunlight
 2009 – Freedom Hawk
 2011 – Holding On
 2015 – Into Your Mind
 2018 – Beast Remains
 2022 – Take All You Can

Album dal vivo 
 2013 – Live @ The Jewish Mother

Note

Collegamenti esterni